Басасеачи има више значења:

 Басасеачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басасеачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басасеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басасеачи (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику